Список чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), до 1949 года называвшейся Баскетбольная ассоциация Америки (БАА). Все финальные серии проходили до четырёх побед одной из команд (до семи игр в серии) и проводились среди чемпионов Западной и Восточной конференций (до 1970 года — дивизионов), за исключением сезона 1949-50, когда чемпион Восточного дивизиона играл в финале с победителем серии игр между чемпионами Западного и Центрального дивизионов.

Формат игр был 2-2-1-1-1: 2 игры дома, 2 на выезде, игра дома, затем снова на выезде и последняя игра дома (команда с лучшим показателем выигранных игр начинала серию на домашней арене). Формат сохранялся до сезона 1984/85 (кроме сезонов 1953-55, 1975 и 1978 годов, последние два прошли в формате 1-2-2-1-1). После 1985 года серии игр проводились в формате 2-3-2 (команда с лучшим показателем выигранных игр начинала серию на домашней арене). Сейчас игры плей-офф вернулись к старому формату 2-2-1-1-1. Финал, начиная с 2008 года, проводится в формате 2-3-2.

До 1978 года команда одержавшая победу в чемпионате награждалась Кубком Брауна. С сезона 1977/78 дизайн кубка изменили на новый, а в сезоне 1983/84 изменили и название на Кубок Ларри О’Брайена.

По числу чемпионов Восточная конференция/дивизион опережает Западную конференцию/дивизион со счётом 40-35. Команда старого Центрального дивизиона выигрывала чемпионат лишь однажды.

Легенда

Список чемпионов 
{| class="wikitable" width="75%"
|- bgcolor="#efefef"
!width=8%| Сезон
!width=30%| Чемпион Западной конференции
!width=8%| Счёт
!width=30%| Чемпион Восточной конференции
!width=3% class="unsortable"|Ссылка
|-
| colspan="5" | Финалы Баскетбольной ассоциации Америки
|-
|align=center| 1947 ||Чикаго Стэгс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"|Филадельфия Уорриорз ||align=center|
|-
|align=center| 1948 ||style="background:#FFFF99;"|Балтимор Буллетс ||align=center| 4:2 || Филадельфия Уорриорз || align=center|
|-
|align=center| 1949 ||style="background:#FFFF99;"|Миннеаполис Лейкерс ||align=center| 4:2 || Вашингтон Кэпитолс || align=center|
|-
| colspan="5" | Финалы Национальной баскетбольной ассоциации
|-
|align=center| 1950 ||style="background:#FFFF99;"| Миннеаполис Лейкерс ||align=center| 4:2 || Сиракьюз Нэшнлз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1951 ||style="background:#FFFF99;"| Рочестер Роялз ||align=center| 4:3 || Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 1952 ||style="background:#FFFF99;"| Миннеаполис Лейкерс ||align=center| 4-3 || Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 1953 ||style="background:#FFFF99;"| Миннеаполис Лейкерс√ ||align=center| 4:1 || Нью-Йорк Никс || align=center|
|-
|align=center| 1954 ||style="background:#FFFF99;"| Миннеаполис Лейкерс√ ||align=center| 4:3 || Сиракьюз Нэшнлз ||align=center|
|-
|align=center| 1955 ||Форт-Уэйн Пистонс ||align=center| 3-4 || style="background:#FFFF99;"| Сиракьюз Нэшнлз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1956 ||Форт-Уэйн Пистонс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Филадельфия Уорриорз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1957 ||Сент-Луис Хокс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1958 ||style="background:#FFFF99;"| Сент-Луис Хокс ||align=center| 4:2 || Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1959 ||Миннеаполис Лейкерс ||align=center| 0:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1960 ||Сент-Луис Хокс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1961 ||Сент-Луис Хокс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1962 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1963 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1964 ||Сан-Франциско Уорриорз ||align=center| 1-4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1965 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1966 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс||align=center|
|-
|-
|align=center| 1967 ||Сан-Франциско Уорриорз ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Филадельфия-76√ ||align=center|
|-
|align=center| 1968 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс ||align=center|
|-
|align=center| 1969 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс ||align=center|
|-
|align=center| 1970 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Нью-Йорк Никс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1971 ||style="background:#FFFF99;"| Милуоки Бакс√ ||align=center| 4:0 || Балтимор Буллетс ||align=center|
|-
|align=center| 1972 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс√ ||align=center| 4:1 || Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 1973 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 1974 ||Милуоки Бакс√ ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс ||align=center|
|-
|align=center| 1975 ||style="background:#FFFF99;"| Голден Стэйт Уорриорз ||align=center| 4:0 || Вашингтон Буллетс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1976 ||Финикс Санз ||align=center| 2-4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс ||align=center|
|-
|align=center| 1977 ||style="background:#FFFF99;"| Портленд Трэйл Блэйзерс ||align=center| 4:2 || Филадельфия-76 ||align=center|
|-
|align=center| 1978 ||Сиэтл Суперсоникс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Вашингтон Буллетс ||align=center|
|-
|align=center| 1979 ||style="background:#FFFF99;"| Сиэтл Суперсоникс ||align=center| 4-1 || Вашингтон Буллетс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1980 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:2 || Филадельфия-76 ||align=center|
|-
|align=center| 1981 ||Хьюстон Рокетс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1982 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:2 || Филадельфия-76 ||align=center|
|-
|align=center| 1983 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 0:4 || style="background:#FFFF99;"| Филадельфия-76√ ||align=center|
|-
|align=center| 1984 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 3:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1985 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:2 || Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1986 ||Хьюстон Рокетс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1987 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс√ ||align=center| 4:2 || Бостон Селтикс ||align=center|
|-
|align=center| 1988 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс√ ||align=center| 4:3 || Детройт Пистонс ||align=center|
|-
|align=center| 1989 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 0:4 || style="background:#FFFF99;"| Детройт Пистонс√ ||align=center|
|-
|align=center| 1990 ||Портленд Трэйл Блэйзерс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Детройт Пистонс ||align=center|
|-
|align=center| 1991 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз ||align=center|
|-
|align=center| 1992 ||Портленд Трэйл Блэйзерс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1993 ||Финикс Санз√ ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз ||align=center|
|-
|align=center| 1994 ||style="background:#FFFF99;"| Хьюстон Рокетс ||align=center| 4:3 || Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 1995 ||style="background:#FFFF99;"| Хьюстон Рокетс ||align=center| 4:0 || Орландо Мэджик ||align=center|
|-
|align=center| 1996 ||Сиэтл Суперсоникс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1997 ||Юта Джаз ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1998 ||Юта Джаз√ ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Чикаго Буллз√ ||align=center|
|-
|align=center| 1999 ||style="background:#FFFF99;"| Сан-Антонио Спёрс√ ||align=center| 4:1 || Нью-Йорк Никс ||align=center|
|-
|align=center| 2000 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс√ ||align=center| 4:2 || Индиана Пэйсерс ||align=center|
|-
|align=center| 2001 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:1 || Филадельфия-76 ||align=center|
|-
|align=center| 2002 ||style="background:#FFFF99;"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:0 || Нью-Джерси Нетс ||align=center|
|-
|align=center| 2003 ||style="background:#FFFF99;"| Сан-Антонио Спёрс√ ||align=center| 4:2 || Нью-Джерси Нетс ||align=center|
|-
|align=center| 2004 ||Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 1:4 || style="background:#FFFF99;"| Детройт Пистонс || align=center|
|-
|align=center| 2005 ||style="background:#FFFF99;"| Сан-Антонио Спёрс ||align=center| 4:3 || Детройт Пистонс ||align=center|
|-
|align=center| 2006 ||Даллас Маверикс ||align=center| 2:4 || style="background:#FFFF99;"| Майами Хит ||align=center|
|-
|align=center| 2007 ||style="background:#FFFF99;"| Сан-Антонио Спёрс ||align=center| 4:0 || Кливленд Кавальерс ||align=center|
|-
|align=center| 2008||Лос-Анджелес Лейкерс||align=center| 2:4 ||style="background:#FFFF99;"| Бостон Селтикс√ ||align=center|
|-
|align=center| 2009||style="background:#FFFF99;"|Лос-Анджелес Лейкерс√ ||align=center| 4:1 || Орландо Мэджик||align=center|
|-
|align=center| 2010||style="background:#FFFF99;"|Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:3 || Бостон Селтикс||align=center|
|-
|align=center| 2011||style="background:#FFFF99"|Даллас Маверикс||align=center| 4:2 ||| Майами Хит||align=center|
|-
|align=center| 2012||Оклахома-Сити Тандер||align=center| 1:4 ||style="background:#FFFF99"| Майами Хит||align=center|
|-
|align=center| 2013||Сан-Антонио Спёрс||align=center| 3:4 ||style="background:#FFFF99"| Майами Хит√ ||align=center| 
|-
|align=center| 2014||style="background:#FFFF99;"| Сан-Антонио Спёрс√ ||align=center| 4:1 || Майами Хит ||align=center|
|-
|align=center| 2015||style="background:#FFFF99;"| Голден Стэйт Уорриорз√ ||align=center| 4:2 || Кливленд Кавальерс ||align=center|
|-
|align=center| 2016|| Голден Стэйт Уорриорз√ ||align=center| 3:4 ||style="background:#FFFF99;"| Кливленд Кавальерс ||align=center|
|-
|align=center| 2017 ||style="background:#FFFF99;"|Голден Стэйт Уорриорз√ ||align=center| 4:1 || Кливленд Кавальерс ||align=center|
|-
|align=center| 2018 ||style="background:#FFFF99;"|Голден Стэйт Уорриорз ||align=center| 4:0 || Кливленд Кавальерс ||align=center|
|-
|align=center| 2019 ||Голден Стэйт Уорриорз||align=center| 2:4 ||style="background:#FFFF99"| Торонто Рэпторс ||align=center|
|-
|align=center| 2020 ||style="background:#FFFF99"| Лос-Анджелес Лейкерс ||align=center| 4:2 ||Майами Хит||align=center|
|-
|align=center| 2021 ||Финикс Санз||align=center| 2:4 ||style="background:#FFFF99"| Милуоки Бакс || align=center|
|-
|align=center| 2022 ||style="background:#FFFF99;"|Голден Стэйт Уорриорз ||align=center| 4:2 || Бостон Селтикс ||align=center|
|}

  Команда не имеет отношения к современному клубу «Вашингтон Уизардс», который раньше носил название «Балтимор Буллетс».
  Согласно регламенту НБА при делении на три дивизиона, команда с лучшей разницей побед/поражений после Финала дивизиона автоматически попадала в финал чемпионата, в то время как оставшиеся победители Дивизионов играли между собой за право выхода в финал.

 Клубы по количеству титулов чемпионов НБА Команды, ни разу не выходившие в финал НБА: Шарлотт Хорнетс (Шарлотт Бобкэтс)
 Денвер Наггетс
 Лос-Анджелес Клипперс (ранее Баффало Брейворс, Сан-Диего Клипперс)
 Мемфис Гриззлис (ранее Ванкувер Гриззлис)
 Миннесота Тимбервулвз
 Нью-Орлеан Пеликанс (ранее Шарлотт Хорнетс, Нью-Орлеан / Оклахома-Сити Хорнетс, Нью-Орлеан Хорнетс)Команды, выходившие в финал НБА, но не выигравшие ни одного титула чемпиона:'''

 Финикс Санз
 Бруклин Нетс (ранее Нью-Джерси Нетс)
 Индиана Пэйсерс
 Орландо Мэджик
 Юта Джаз (ранее Нью-Орлеан Джаз)

Примечания

Ссылки 
 

Национальная баскетбольная ассоциация